El Torneig de Los Cabos 2021, oficialment conegut com a Mifel Open 2021, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 24 de juliol de 2021 al Delmar International School de Cabo San Lucas, Los Cabos, Mèxic.

El tennista britànic Cameron Norrie va guanyar el primer títol individual del seu palmarès després de quatre finals perdudes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
ATP Tour 2021